Dihloroetan se može odnositi na bilo koji od dva izomerna organohlorida sa molekulskom formulom C2H4Cl2:

 1,1-Dihloroetan (etiliden dihlorid)
 1,2-Dihloroetan (etilen dihlorid)

Vidi još
Dihloroeten